aangeboren hartafwijking; dit wordt meestal bedoeld als men van "hartafwijking" spreekt
 hartziekte, een verworven hartafwijking